Del, Dēl eller DEL, kan syfta på:

 DEL – den högsta ishockeyligan i Tyskland, se Deutsche Eishockey Liga
 Del (spelutvecklare) – en spelutvecklare

Se även
 Nablaoperatorn – en matematisk term